Comunitatea Statelor Independente
 CSI: Crime Scene Investigation
 CSI: NY
 CSI: Miami